La Prima Lega Classic 2013-2014 è la 92ª edizione del quarto livello del calcio svizzero e la 2ª edizione della Prima Lega Classic dopo la scissione della Prima Lega 2011-2012.

Gruppo 1

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso al play-off per la promozione in Promotion League 2014-2015.
      Retrocessa in Seconda Lega interregionale 2014-2015.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Gruppo 2

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso al play-off per la promozione in Promotion League 2014-2015.
      Retrocessa in Seconda Lega interregionale 2014-2015.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Gruppo 3

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso al play-off per la promozione in Promotion League 2014-2015.
      Retrocessa in Seconda Lega interregionale 2014-2015.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Promozione in Promotion League

Primo turno 
Andata il 4 giugno, ritorno il 7 giugno 2014.

Finale 
Andata il 11 giugno, ritorno il 14 giugno 2014.

Verdetti finali

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2013
Calcio nel 2014
2014 4